Lisse-en-Champagne ist eine französische Gemeinde im Département Marne in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 8,29 km² und  Einwohner ().

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Saint-Michel

Weblinks 

Ort in Grand Est
Weinbauort in Frankreich